Чемпионат Франции по футболу 1976/1977 годов — 39-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1125 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Нанси» — «Бордо» — 7:3
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Сошо» — «Ланс» — 1:5
 «Сошо» — «Нант» — 2:6
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Нант» — «Ницца» — 6:1
 «Анже» — «Ницца» — 5:0
 «Бастия» — «Ним Олимпик» — 5:0
 «Бордо» — «Марсель» — 5:0
 «Валансьен» — «Реймс» — 5:0
 «Ницца» — «Бастия» — 5:0
 «ПСЖ» — «Лаваль» — 5:0
 «Сент-Этьен» — «Валансьен» — 5:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1976/1977
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1976 году
Спорт во Франции в 1977 году